Хо́ллингзуэрт, Холлингсворт, Холлингсуорт () — английская фамилия, вариант фамилии  (). Известные носители:
 Холлингсуорт, Артур — американский гребец, обладатель Большого кубка Королевской регаты Хенли (1985).
 Холлингсворт, Бен (род. 1984) — канадский актёр.
  (1895—1990) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Питтсбург Пайрэтс», «Вашингтон Сенаторз», «Бруклин Робинс» и «Бостон Брэйвз».
  (1808—1855) — американский политик, мэр Нэшвилла (1837—1839).
 Холлингсуорт, Джей — британский велогонщик, бронзовый медалист Чемпионата Великобритании по командному спринту (2004).
  (1918—2010) — американский военный деятель, командующий 1-м корпусом (1973—1976).
  (1925—1975) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерз».
  (1813—1882) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание бостонского Музея изящных искусств.
 Холлингсуорт, Дик (ок. 1919—2001) — британский конезаводчик; владелец Лонгбота, победителя скачек стайерской Тройной короны (1986).
  (род. ок. 1932) — игрок в канадский футбол в составе клубов Канадской футбольной лиги «Оттава Раф Райдерс» и «Бритиш Коламбия Лайонс».
  (1844—1929) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Огайо (1883—1884), член Палаты представителей от Огайо (1909—1911, 1915—1919).
  — американский рок-клавишник, участник группы The String Cheese Incident.
 Холлингсворт, Кванитра (род. 1988) — американская баскетболистка.
  (род. 1943) — австралийский велогонщик, участник летних Олимпийских игр (1964).
  (род. 1950) — канадский драматург и театральный режиссёр.
  (род. 1945) — канадская писательница и драматург, номинант на Премию генерал-губернатора за англоязычную пьесу (1985).
 Холлингсуорт, Мария — австрийская теннисистка, участника Кубка федерации в составе национальной сборной (1974).
  (род. 1954) — американский религиозный деятель, епископ Огайо Епископальной церкви (с 2004).
 Холлингсуорт, Меллиса (род. 1980) — канадская скелетонистка.
  (род. 1968) — американский колорист комиксов, лауреат Премии Айснера (1997) и премии Eagle (2014).
  (ро. 1978) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги «Парраматта Илз» и «Мэнли-Уорринга Си Иглз».
  (род. 1933) — британский метатель молота и диска, чемпион Великобритании (1962, 1964) и Игр Центральной Америки и Карибского бассейна (1966) по метанию диска.
  (1880—1945) — британская художница, чьи работы входят в частности в собрание Музея Новой Зеландии.
  (род. 1972) — австралийский бегун, серебряный медалист Любительской атлетической ассоциации Англии (1992) и Чемпионата Австралии по лёгкой атлетике (1996) в беге на 400 м с барьерами, участник летних Олимпийских игр (1992, 1996).
  (1924—2003) — американский пианист и композитор.
  (род. 1980) — американский гитарист, певец и автор песен, участник группы Conor Oberst and the Mystic Valley Band и Dead Fingers.
 Холлингсуорт, Томас (род. 1988) — британский пловец, многократный чемпион Островных игр в составе сборной Гернси.
  (род. 1983) — американский политик, член Палаты представителей от штата Индиана (с 2017).
  (1908—1996) — американский бейсболист, участник Мировой серии в составе клуба «Сент-Луис Браунс» (1944).
  (1928—2000) — американский художник, иллюстратор комиксов.
 Холлингсуорт, Эми — австралийская танцовщица, лауреат Национальной танцевальной премии Великобритании в женской категории современного танца (2009) и Австралийской танцевальной премии (2011).
 Холлингсуорт, Энтони (1943—2007) — ирландский метеоролог, лауреат Премии Джула Чарни Американского метеорологического общества (1999).
 Холлингсуорт, Эрик — британский десятиборец, чемпион Великобритании (1991).

Примечания